Ricardo Luiz Filipo (Rio de Janeiro, 2 de janeiro, 1960) é um violonista de música erudita e de música popular brasileira.

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro